Cecil, programozási nyelv

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Cecil (Alabama)
 Cecil (Georgia)
 Cecil (Nyugat-Virginia)
 Cecil (Ohio)
 Cecil (Oregon)
 Cecil (Pennsylvania)
 Cecil (Wisconsin)
 Cecil megye, Maryland
 Kanada
 Cecil (Alberta)

Zene 
 Cecil, brit együttes
 Cecil, japán együttes